Миранда () (IPA:) — один из 23 штатов Венесуэлы. Второй по численности населения после штата Сулия. По данным переписи 2011 года, численность населения 2 675 165 жителей. Он также по данным венесуэльского Национального института статистики () имеет наибольший индекс человеческого развития в Венесуэле. По последним подсчетам в середине 2016 года численность населения составляла 3 194 390 жителей.

Штат Миранда занимает общую площадь 7,950 км². Административный центр штата — город Лос-Текес. На севере граничит с штатом Варгас, на юге с штатом Гуарико, на востоке с штатом Ансоатеги и на западе с штатом Арагуа и столичным округом. На северо-востоке омывается Карибским морем.

Назван в честь руководителя борьбы за независимость испанских колоний в Южной Америке, национального героя Франсиско де Миранда.

Миранда является важным центром политической, экономической, культурной и коммерческой деятельности. Штат управляется губернатором, и подразделяется на 21 муниципалитетов, каждый из которых управляется мэром.

Как субъект федерации Миранда имеет свою конституцию, Конституцию Боливарианской Республики Миранда, которая является основой государственного права и была утверждена в 2006 г. Губернатор штата — Гектор Родригез Кастро.

Административное деление

Муниципалитеты 

Штат Миранда подразделяется на 21 муниципальное образование, перечисленных ниже с их административными центрами, площадью, и населением:

Население

Национальный и расовый состав 
Расовый состав населения по данным переписи 2011 года:

Климат 
В низменностях штата Миранда климат очень тёплый с перепадами температур от 20 ℃ до 42 ℃ и высокой влажностью в прибрежной зоне Барловенто. В регионе Альтос Мирандиос температура незначительно колеблется в течение года в сухой сезон (с декабря по март) от 10 ℃ до 23 ℃, в начале сезона дождей (апрель, май) может подняться до 33 ℃, на протяжении остальной части года колеблется в пределах от 16 ℃ до 25 ℃.

Примечания

См. также 
 Франсиско Миранда

Ссылки 

 Правительство штата Миранда 
 Автономный институт библиотек и информации штата Миранда 
 Результаты переписи 2011 г. в штате Миранда и муниципальных образованиях 

Штаты Венесуэлы